Sergej Volkov (Sergej Nikolajevič Volkov, 1949 - 1990) – pattinatore russo
 Sergej Volkov (Sergej Aleksandrovič Volkov, n. 1973) – cosmonauta russo 
 Sergej Volkov (Sergej Viktorovič Volkov, n. 1974) – scacchista russo
 Sergej Volkov (Sergej Jur'evič Volkov, n. 1980) – calciatore russo
 Sergej Volkov (n. 1988) – calciatore kazako
 Sergej Volkov (Sergej Evgen'evič Volkov, n. 2002) – calciatore russo